Zulliger ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Zulliger (1893–1965), Schweizer Volksschullehrer, Psychotherapeut und Schriftsteller
 Hans-Rudolf Zulliger (* 1935), Schweizer Physiker und Manager